Ved folketingsvalget 21. april 1953 blev indvalgt 151 medlemmer, heraf to fra Færøerne. Mandaterne fordelte sig således:

De valgte medlemmer 

Folketingsmedlemmer i 1900-tallet
1953